Сюе Цзі (*薛己, 1486/1488 —1558) — китайський лікар часів династії Мін, один з лідерів «Школи відновлення тепла».

Життєпис 
Походив з родини спадкових лікарів Сюе. Народився у м. Усянь (сучасне м. Сучжоу, провінція Цзянсу). Син Сюе Кая, члена імператорської Вищої медичної академії (Тай і юань 太 醫院). За різними відомостями народився 1486, 1487 або 1488 року. Перші знання отримав від батька. Наслідував традиціям Школи відновлення тепла, яка проповідувала стимулювання в організмі сили ян. Був фахівцем з «внутрішньої» (ней 內) і «зовнішньої» (вай 外) медицини, стоматології, гінекології, педіатрії, офтальмології. Згодом виклав свої знання у численних працях.

В часи правління імператора Чженде призначається імператорським лікарем й головою Академії медицини у Нанкіні. наступний імператор Цзяцзін призначив Сюе Цзі головою Академії медицини у Пекіні. Наприкінці життя повернувся до рідного міста.

Творчість 
Слідуючи основам Школи відновлення тепла щодо «заповненні тепла серединного ці» (веньбу чжунці), розвинув практику поліпшення апетиту і зняття втоми з допомогою травних відварів, що включали женьшень і солодку.

Найзначущими працями з доробку Сюе Цзі є «Коучі лейяо» (口齒類要, «Головне про роди ротів і зубів»), «Нейке чжайяо» (內科摘要, «Підбірка головного про внутрішню дисципліну»), «Нюйфу цояо» (女婦撮要, «Збірка головного про дівчат і жінок»), «Вайке шуяо» (外科樞要, «Найважливіше про зовнішню дисципліну»), «Вайке сіньфа» (外科心法, «Професійні секрети зовнішньої дисципліни»), «Чженті лейяо» (正體類要, «Головне про роди виправлень тіл» 1529 року), «Ліян цзіяо» («Ключі і основи для шкіряних захворювань» 1528—1529 років), «Вайке фахуей» («З'ясування хірургії»), «Вайке цзін янфан» («Найважливіше про досвідну формулу хірургії»), «Нюйке куояо» «(Основи акушерства та гінекології»), «Баоін цінь цзінлу» («Золота дзеркальна копія для догляду за дітьми»), «Бенькао юеянь» («Підбірка про медичну матерію»). Також написав коментарі до 4 медичних праць свого батька, які переважно стосувалися дитячих хвороб.

Праці Сюе Цзі користувалися пошаною протягом усього існування династії Мін, а також до початку XIX ст. за часів династії Цін.

Джерела 
 Needham J. Science and Civilisation in China. Vol. VI, pt. 6. Cambr., 2000.
 Xue Ji
 The School of Warming and Invigorftion
  

Китайські медики